Lubań, stad in Polen (Neder-Silezië)
 Luban (Indonesië), dorp in Indonesië (Papoea)